Новая Константи́новка — топоним (тип: ойконим) в России

 Новая Константиновка — деревня, вошедшая в 1937 году в черту города Тверь.
 Новая Константиновка, Новоконстантиновка () — село в Зеленоклиновском сельсовете Альшеевского района Республики Башкортостан Российской Федерации.

Примечания